Сан-Джованни-сотто-ле-Пенне () — село в Сан-Марино, расположенный в составе города-коммуны Борго-Маджоре.

Спорт 
Местной футбольной командой является Сан-Джованни (футбольный клуб).

Ссылки 

Населённые пункты Сан-Марино